Localidades 
Starbuck (Minnesota)
Starbuck (Washington)
Ilha Starbuck

Outros usos
 Starbuck (filme), comédia canadense de 2011

Desambiguação